Oakton ist der Name mehrerer Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Oakton (Georgia), Ort im Walker County, Georgia
 Oakton (Kentucky), Ort im Hickman County, Kentucky
 Oakton (Missouri), Ort im Barton County, Missouri
 Oakton (North Carolina), Ort im Robeson County, North Carolina
 Oakton (Virginia), Census-designated place im Fairfax County, Virginia
 Oakton (West Virginia), Ort im Clay County, West Virginia

in Australien:
 Oakton (Australien)